Das Open GDF Suez 2009 war die 17. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Paris. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand gleichzeitig mit dem PTT Pattaya Open 2009 in Pattaya vom 9. Februar bis zum 15. Februar 2009 statt.

Im Einzel gewann Amélie Mauresmo und im Doppel die Parrung Cara Black / Liezel Huber.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Paris